PVR steht als Abkürzung für:

 Personal Video Recorder
 Pulmonalvaskulärer Widerstand (Pulmonary vascular resistance)
 Photovoltaikrelais (Photo-MOS-Relais), siehe Photovoltaikanlage
 den IATA-Code des Flughafens von Puerto Vallarta in Mexiko
 proliferative Vitreoretinopathie, eine Form der Netzhautablösung
 PowerVR Technologies, eine Abteilung des Unternehmens Imagination Technologies zur Entwicklung von Rendering-Technologie
 , ein festverdrahtetes () Register bei PowerPC-Prozessoren zum Identifizieren des genauen Modells

PVR